Под Битвой за Багдад обычно понимают:
 Битва за Багдад (1258) осада Багдада монголами.
 Битва за Багдад (1401) в ходе завоеваний Тамерлана.
 Битва за Багдад (1534) в ходе турецко-персидских войн.
 Битва за Багдад (1917) в ходе Первой мировой войны.
 Битва за Багдад (1941) в ходе Второй мировой войны.
 Битва за Багдад (2003) в ходе Иракской войны.